Yamato steht für:

 ethnische Japaner
 Yamato (Name), japanischer Vorname
 Yamato (Band), eine Gruppe von Taiko- und Wadaiko-Trommlern
 Yamato Gunkei, eine Haushuhnrasse
 Yamato Un’yu, japanische Paketlieferfirma

Schiffe:
 Yamato (Schiff, 1885), Sloop der Kaiserlich Japanischen Marine (1887–1935)
 Yamato (Schiff, 1941), Schlachtschiff der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1941–1945)
 Yamato (Schiff, 2020), japanische Fähre
 Yamato-Klasse, Klasse von Schlachtschiffen der Kaiserlich Japanischen Marine
 Yamato, japanisches Schwergutschiff („module carrier“), Schwesterschiff der Yamatai (Schiff)
 Yamato, ehemaliger Name einer Fähre, siehe 2GO Maligaya

Filme und Serien:
 Yamato – The Last Battle, japanischer Spielfilm (2005)
 Yamato – Schlacht um Japan, japanischer Spielfilm (2019)
 Space Battleship Yamato (2010), japanischer Sci-Fi-Film (2010)
 Uchū Senkan Yamato, japanische Sci-Fi-Anime-Serie (1974)

Geographie:
 Provinz Yamato, eine historische Provinz Japans
 Yamato (Kanagawa), eine seit 1959 kreisfreie Stadt in der Präfektur Kanagawa
 Higashiyamato, eine ehemalige Stadt im Kreis Nord-Tama der Präfektur Tokio
 Wakō (Saitama), eine ehemalige Stadt im Kreis Nord-Adachi der Präfektur Saitama
 Yamato-gun (Fukuoka), ein Landkreis in der Präfektur Fukuoka
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Fukushima, eingemeindet nach Kitakata
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Saga, eingemeindet nach Saga (Saga)
 Yamato-Gletscher, ein Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Geschichte:
 Yamato-Zeit, ein Zeitabschnitt in der japanischen Geschichte
 Yamato-Dynastie, siehe Japanisches Kaiserhaus
 Yamato-Rasse, eine „Menschenrasse“, von der angeblich alle Japaner abstammen, siehe Rassismus #Yamato-Rasse in Japan

Kultur:
 Yamato Nadeshiko, das klassische japanische Frauenideal
 Yamato-damashii, eine Bezeichnung für die „Japanische Seele“
 Yamato-Tradition, eine der fünf klassischen Schwertschmiedetraditionen Gokaden
 Yamatotakeru, ein legendärer Held

Yamato ist der Familienname folgender Personen:
 Tetsu Yamato (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Yuzuki Yamato (* 2003), japanischer Fußballspieler

Siehe auch: